Лече́бная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лечебная улица — улица в Вологде.
 Лечебная улица — улица в Москве.